La final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 la disputaron los ganadores de las semifinales: Argentina y Francia. El encuentro se jugó a las 18:00 horas (AST) del 18 de diciembre en el estadio Icónico de Lusail, coincidiendo con el Día Nacional de Catar.

Los equipos tenían como principales figuras a Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros del club francés Paris Saint-Germain. Durante los primeros 80 minutos argentina domino el juego y el marcador de forma absoluta, colocándose 2 a 0 en el marcador y teniendo incluso oportunidad de ampliar esa diferencia.
Fue tal la diferencia que el técnico francés introdujo 2 modificaciones en su esquema en el primer tiempo algo que se ve muy pocas veces y que marcaba las claras del aplastamiento sufrido en el campo de juego,a pesar de ello el funcionamiento no apareció y argentina siguió dominando el juego.
Todo hacia parecer que ese sería el resultado del partido ,pero en el minuto 80 por medio de un pelotazo y un desajuste en la defensa argentina Francia logra que le cobren un penal y se pone 2 a 1 , 2 minutos después con otro pelotazo que agarro a los defensores argentinos de sorpresa logra empatar faltando minutos para cumplir el tiempo reglamentario.Tras igualar 2:2 en el tiempo reglamentario, se disputó tiempo suplementario.en el mismo argentina logra otra vez la ventaja y se pone 3 a 2 ,parecía el resultado final ,pero faltando 3 minutos para el final del suplementario,Francia nuevamente consigue un tiro penal luego de una mano casual en el area argentina
Francia en total realizo 7 modificaciónes en la final , los guerreros argentinos se enfrentaron contra un total de 18 jugadores (la gran mayoría de descendencia africana) ágiles, potentes,pero sin el potrero que caracteriza a los jugadores sudamericanos.
Con un nuevo empate en el marcador, 3:3, el ganador debió definirse con tiros desde el punto de penal. Argentina logro tener ventaja enseguida ya que su arquero estrella Emiliano "Dibu" Martínez logra atajar el segundo penal ejecutado por un frances y luego el 3r ejecutante de la misma selección mal logra su penal presa de los juegos psicológicos del gran Dibu, argentina gana con superioridad la tanda de penales imponiéndose 4:2, superioridad que mostró a lo largo de toda la final y que por cosas del fútbol no se vio en el resultado de los 120 minutos de juego , injustamente.Pero se repuso de todo se consagró por tercera vez en la historia campeón, título que no obtenía desde 1986, con Diego Maradona a la cabeza.

El partido fue elogiado por su naturaleza cambiante y muchos medios afirmaron que fue la mejor final de todas las ocurridas, con una calidad y dramatismo similar o superior al famoso «Partido del Siglo»; por lo cual lo consideraron entre las mejores finales de la Copa Mundial de la FIFA de todos los tiempos y uno de los mejores partidos de fútbol en la historia del deporte. Esto concordó con la opinión de muchas personalidades reconocidas, como Gianni Infantino, por la abundancia de todo lo acaecido durante el encuentro.

Fue la tercera final en la historia de la competición que se definió en tanda de penales, tras Brasil 0:0 (3:2) Italia —Estados Unidos 1994— e 
Italia 1:1 (5:3) Francia —Alemania 2006—. Además, fue la primera final, en casi 100 años de historia, que no se disputa en los meses de junio o julio.

Para Les Bleus resultó ser su cuarta final de copa del mundo, segunda consecutiva tras el título en Rusia 2018. En cambio, los albicelestes vivieron su sexta cita finalista, segunda en los últimos tres mundiales (perdió en Brasil 2014).

Sede 

La FIFA confirmó el calendario de la competencia y por tanto a Lusail como sede la final el 15 de julio de 2020 a través de un anuncio en su página web. Además, anunció que la capacidad  del mismo es de 80 000 espectadores.

El arquitecto alemán Albert Speer Jr. estuvo involucrado en el diseño del estadio, que se reveló finalmente el 15 de diciembre de 2018. 

El techo está recubierto con una capa de color plateado, su fachada cuenta con una capa recubierta de color dorado y adentro posee palcos y un hotel para los espectadores.

El comité organizador del evento confirmó que después del mundial el estadio será reducido en su capacidad para futuros eventos.

Durante el desarrollo del torneo, Argentina disputó cuatro de los seis encuentros previos en Lusail. En cambio, Francia visitó el mayor estadio catarí por primera vez en la final.

El partido entre Argentina y Francia acogió 88 966 espectadores en el estadio, cifra que no se registraba desde la final de Estados Unidos 1994 (Estadio Rose Bowl, California, 94 194 asistentes).

Finalistas 
Finales disputadas previamente por Argentina
{| align=center cellpadding="3" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=80%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!#
!Copa
!Fecha
!colspan=4|Resultado
|-align=center bgcolor=#F5FAFF
|1
| Uruguay 1930
|30/07/1930
|
|
|2:4 (2:1)
|
|-align=center bgcolor=#D0E7FF
|2
| Argentina 1978
|25/06/1978
|
|
|3:1 (1:0, 1:1)
|
|-align=center bgcolor=#F5FAFF
|3
| México 1986
|29/06/1986
|
||3:2 (1:0)
|
|-align=center bgcolor=#D0E7FF
|4
| Italia 1990
|08/07/1990
|
|
|0:1 (0:0)
||-align=center bgcolor=#F5FAFF
|5
| Brasil 2014
|13/07/2014
|
|
|0:1 (0:0, 0:0)
||}

Finales disputadas previamente por Francia

 Antecedentes 
Argentinos y franceses se enfrentaron en tres oportunidades previas en la Copa Mundial de la FIFA: fase de grupos de 1930 y 1978, con victorias albicelestes, y en los octavos de final del último mundial, 2018, con triunfo galo. El historial de enfrentamientos es el siguiente:

 Camino a la final 

El plantel francés tenía un valor de mercado inicial de 1 030 millones de euros y el argentino, de 645, respectivamente la tercera y séptima selección más cotizada del evento.
Argentina

Argentina llegó al mundial como tercera del Ranking FIFA con una racha de 36 partidos sin derrotas —desde 2019—, a tan solo un encuentro de igualar la máxima cadena de resultados, que le pertenece a  (2018-2021). Además, Argentina llegó como campeona de la Conmebol Copa América 2021, y la recientemente creada Finalissima 2022.

El seleccionado comandado por Messi perdió en el debut frente a  (51.ª del Ranking FIFA), 2:1, a pesar de haber comenzado arriba en el marcador, resultado calificado como «decepcionante» por la prensa. Incluso, fue catalogado como el «resultado más improbable de la historia de los mundiales», de acuerdo con la consultora Nielsen Company.

Posteriormente, encadenó dos victorias seguidas por 2:0, frente a  y , y logró clasificar a octavos de final en primera posición. En esta etapa, fueron claves las intervenciones de Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Los dos últimos se ganaron un lugar en la plantilla inicial a base de rendimientos.

El primer partido de playoff argentino fue contra Australia. Con tantos de Messi y Álvarez, la Albiceleste pasó de ronda, con un resultado final de 2:1 —un rebote en Fernández en propia puerta derivó en el descuento—. Sobre el final, Martínez atajó un mano a mano que hubiese significado el empate en tiempo reglamentario.

Los cuartos de final plantearon un rival «clásico» de Argentina en citas mundialistas: Países Bajos. Fue un partido muy trabado, que batió récords de indisciplina: se mostraron 18 tarjetas.
Los dirigidos por Lionel Scaloni se encontraron en ventaja hasta el minuto 81, que descontó de cabeza Wout Weghorst. Segundos antes del cierre, a los 90+10’, el delantero volvió a convertir para poner tablas en el marcador y obligar a disputarse el tiempo extra. El resultado no varió hasta llegar a penaltis. La Albiceleste ganó 4:3: «Dibu» Martínez detuvo dos disparos, Enzo Fernández malogró uno, obligando a Lautaro Martínez a convertir el penalti definitorio para desatar el festejo sudamericano. Post partido, Lionel Messi tuvo un entredicho con el futbolista neerlandés Weghorst, con una frase que rápidamente se convirtió en tendencia y memes en las redes sociales: «andá p'allá bobo» (sic).

Argentina disputó las semifinales contra , rival con antecedentes recientes (0:3, en fase de grupos de 2018 para la selección croata y 1:0 para la selección albiceleste en el Mundial 1998 también en fase de grupos). Con dos tantos de Álvarez, y el restante de Messi, el equipo sudamericano logró clasificar a la final por sexta vez en su historia.

El inicio con derrota y la consagración en la final, igualó la marca obtenida por la selección española en Sudáfrica 2010; que cayó derrotada en el primer partido pero finalizó el certamen como campeona.

Francia

Francia comenzó el torneo como cuarta del Ranking FIFA, campeona defensora y de la Liga de Naciones de la UEFA 2020-21, con una goleada frente a Australia por 4:1, a pesar de sufrir un gol antes de los primeros diez minutos de juego. El centrodelantero Olivier Giroud marcó por duplicado, convirtiendo en una Copa del Mundo de nuevo tras no hacerlo en el título de 2018. En la segunda fecha de la fase de grupos derrotó a , y en la última jornada —ya clasificado— perdió 0:1 con el seleccionado tunecino. El gol, para la histórica victoria de  fue marcado por Wahbi Khazri, que nació en Francia.

En segunda fase, a los Galos les tocó enfrentar a Polonia, que clasificó debajo de Argentina. Fue victoria de 3:1, con tantos de Giroud y doblete de Kylian Mbappé.

En cuartos de final Francia se enfrentó a , en un tradicional partido de dos selecciones potencias. Aurélien Tchouaméni con un remate fuerte desde fuera del área puso en ventaja a Francia, hasta que el delantero Harry Kane empató de penal, frente a su compañaero de equipo el portero Hugo Lloris. A falta de diez minutos apareció nuevamente Giroud para poner el partido 2:1. A los 81', mediante revisión VAR, el colegiado brasilero Sampaio decretó nuevamente pena máxima para Inglaterra. Kane volvió a tomar el balón aunque esta vez desvió el remate y sentenció el pase a semifinales para los franceses.

En semifinales Francia se enfrentó a la sorpresa del mundial, , un partido con un trasfondo político y cultural que desató conflictos en la capital francesa previo al encuentro. Con tantos de Theo Hernández y Randal Kolo Muani —sobre el final—, consiguió clasificar a una nueva final, segunda consecutiva y cuarta en los últimos 24 años.

 Pre-partido 
 Virus del camello 
Durante la semana previa al partido, la selección francesa sufrió una ola de contagios del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, siendo aislados quienes presentaron síntomas como fiebre y debilitamiento —principalmente defensas centrales—: Kingsley Coman, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano y Raphaël Varane. El día anterior, entrenó el plantel completo con convalecientes y expuesto al contagio, por lo que el entrenador Didier Deschamps expresó: «Es la situación que tenemos, y nos toca vivir con ella. Es lo que nos toca ahora mismo. Evidentemente, si no existiera esta situación, sería mejor».

 Equipo arbitral 

La FIFA anunció el 15 de diciembre que el polaco Szymon Marciniak fue el elegido para hacerse cargo de la final entre Argentina y Francia. Marciniak, de 41 años, fue secundado por los asistentes Paweł Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz, también de Polonia, y el estadounidense-marroquí Ismail Elfath como cuarto árbitro. En el VAR actuó el polaco Tomasz Kwiatkowski.

El árbitro estuvo a cargo previamente de dos juegos en Catar 2022, casualmente en un partido de grupos de Francia —victoria 2:1 frente a Dinamarca— y en los octavos de final que participó Argentina (también resultado 2:1 a favor, frente a Australia).

Marciniak, en exclusiva para la página de la FIFA, comentó que la designación «es increíble» y que está «muy orgulloso de su equipo y de él mismo», tras pasar un duro año previo debido a una enfermedad de corazón, taquicardia, que lo obligó a un parón arbitral. Además, repasó la particular historia de sus inicios como árbitro: tras ser expulsado, en esos tiempos como futbolista del equipo local Wisła Płock, tuvo una charla con el colegiado que le mostró la tarjeta roja que le advirtió que «si cree que arbitrar es fácil, que lo intente», por lo que Marciniak decidió comenzar.

 Ceremonia de clausura y previa del juego 
La ceremonia de clausura duró 15 minutos e hizo referencia «a la manera en la que el mundo se ha unido durante el torneo», según se comentó desde la organización del torneo. De la misma formaron parte Davido y Aisha, con su tema «Hayya Hayya (Better Together)»; Ozuna y Gims, que interpretaron «Arhbo»; y las cantantes Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron «Light the Sky», todas canciones oficiales del campeonato.

Los himnos nacionales, previos al pitazo inicial, fueron interpretados por Lali Espósito —Himno Nacional Argentino— y Farrah El-Dibany —La Marsellesa—.

 Desarrollo del partido
 Primer tiempo: ventaja argentina 
Argentina comenzó el partido de mejor manera, contando con todas las situaciones de gol del partido hasta el momento —el primer disparo de Francia fue a los 67'—. En el minuto 22', luego de haber fallado un remate desde el centro del área, Ángel Di María recibió por izquierda; regateó ante la marca de Ousmane Dembélé, quien levemente lo derribó dentro del área penal y el colegiado Szymon Marciniak marca pena máxima. Lionel Messi —sexto tanto en el certamen— cambió la sanción por gol, cruzando el remate, lejos del portero Hugo Lloris. Después de esa anotación Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar un gol en cada instancia de fases finales de la Copa Mundial de la FIFA.

El segundo gol argentino llegó casi sobre el cierra de la primera etapa.Kylian Mbappé generó peligro en el área de Argentina, sobre el minuto 36. Sin embargo, Nahuel Molina logró llegar a tiempo y cerrar y despejando luego Emiliano Martínez, pero el balón llegó a Dayot Upamecano; quien rechazó de cabeza ante la presión de Julián Álvarez para devolver la posesión a Argentina. Messi recibió de espalda: controló de zurda y, antes de que toque el piso, giró su tobillo izquierdo para soltar un pase que encontró abierto por derecha a Álvarez. Alexis Mac Allister ya había partido disparado desde mitad de cancha para encontrar el vacío que habían generado los centrales franceses. Julián asiste en profundidad a Mac Allister. El jugador llegando al área eligió dar un pase extra, a la izquierda, para la escalada de Ángel Di María que recibió solo y sin marca; para luego definir frente a Lloris. El resultado fue un sutil remate que decretó gol y la fiesta albiceleste en el 2:0 parcial.

Antes de finalizar la primera mitad en entrenador francés, Didier Deschamps, decide realizar dos sustituciones: Marcus Thuram y Randal Kolo Muani ingresaron por Olivier Giroud y Ousmane Dembelé, respectivamente. El entrenador, post partido, comentó:

 Segundo tiempo: ráfaga francesa en 95 segundos 
La segunda mitad del juego continuó con dominio argentino, sin peligro en el marcador. El desarrollo fue similar, con Francia moviendo el banquillo de suplentes, y Argentina expectante sin modificar el planteo hasta el minuto 64 cuando ingresa Marcos Acuña por Ángel Di María, quien hasta ese momento era de los más destacados del partido, pero arrastraba problemas físicos desde la primera ronda del torneo. A los 80' se vivió una ráfaga dramática: en 95 segundos Francia empató el marcador. Primero, Nicolás Otamendi, tras perder un balón por presión de Kolo Muani, frenó al delantero con falta dentro del área. Kylian transformó el penalti en gol, sexto en su cuenta personal. Un minuto más tarde, aprovechando el golpe anímico, nuevamente Mbappé —de volea— marcó el doblete más rápido en una final, con el remate más potente de Catar 2022, 123,34 km/h.

 Tiempo extra: ventaja, empate y decisiva atajada de Martínez 

El primer tiempo del alargue pasó sin sobresaltos. El segundo, fue dramático. A los 109', tras estar muy disputado el partido, Lionel Messi marcó el agónico 3:2. Una jugada por derecha terminó con un remate de Lautaro Martínez que detuvo Lloris con rebote. No obstante, Messi logró la captura a pesar del infructuoso esfuerzo de Jules Koundé por evitarlo. El festejo fue con suspenso, debido a que el árbitro asistente levantó el banderín marcando fuera de juego, luego corregido a través de la tecnología.

Minutos más tarde, a los 117', tras una serie de centros al área, Mbappé remató al arco y el balón dio en el brazo extendido del argentino Gonzalo Montiel. Marciniak marcó el punto de penal por tercera vez en la noche y el francés, otra vez, igualó la serie. Mbappé logró quedar solo en la cima de goleadores, con 8.

A los 120+3' se vivió un momento de gran dramatismo en la final. La defensa argentina, adelantada, intentó achicar espacios pero el balón sobrepasó a Otamendi y picando le quedó a Kolo Muani, mano a mano frente al portero argentino «Dibu» Martínez. El francés optó por un remate por abajo, fuerte, a pesar de tener posibilidad de pase hacia el medio. El arquero argentino frenó el remate con el último recurso posible, con la pierna izquierda estirada. Por el momento del partido y lo agónico de la jugada, es considerada por varios medios como una de las mejores atajadas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, además de la mejor atajada en la historia del fútbol argentino.

Luego, de contrataque, Argentina malogró lo que podría haber significado el 4:3. Lautaro Martínez no logró conectar precisamente un cabezazo, tras centro largo de Montiel.

 Definición por penales 
Lloris, capitán de Francia, ganó el sorteo y eligió ejecutar en primer término. La portería sorteada resultó la ubicada en el sector del estadio que prevalecía la hinchada argentina.
  0:1 :  Kylian Mbappé comenzó la tanda, convirtiendo, esquinado a la izquierda.
  1:1 :  Lionel Messi empató la tanda con un toque sutil a la derecha del arquero.
  1:1 :  Kingsley Coman no logró vencer a Martínez: el arquero argentino atajó el remate, que fue fuerte hacia su derecha. Para el guardameta significó el cuarto remate atajado en serie de penaltis para Argentina, tras 6 remates.
  2:1 :  Paulo Dybala venció a Lloris con un débil remate al centro de la portería, y puso la primera ventaja para Argentina.
  2:1 :  Aurélien Tchouaméni desvió su remate fuera de la portería, a la izquierda. El último penal desviado en una serie de penales en una final del mundo fue ejecutado por el también francés David Trezeguet, en 2006. 
  3:1 :  Leandro Paredes estiró la ventaja Albiceleste, con un remate hacia la izquierda del arco, que Lloris alcanzó a tocar pero no desviar.
  3:2 :  Kolo Muani, ya sin margen para errar, remató fuerte al medio, estirando la definición al cuarto penal argentino. En la jugada previa, «Dibu» Martínez fue amonestado por el árbitro, por interferir con el ejecutante.
  4:2 :'  Gonzalo Montiel convirtió por debajo, a la izquierda, venciendo a Lloris que se arrojó hacia el otro palo para darle la victoria a Argentina tras 36 años.

 Reporte del partido 

 Audiencia 
 Televisión y streaming 
En Argentina, el partido tuvo audiencia récord, a la altura de las transmisiones más vistas en la historia del país. Para el territorio nacional la final salió al aire en vivo por tres cadenas: la Televisión Pública, TyC Sports y DSports. Según Kantar Ibope, la final midió 63.7 puntos de rating —38.4 para el canal estatal, 24.6 para TyC Sports—, con picos de 70.0 puntos (plaza CABA y GBA, 11:43 a 14:58). A las 13:30, la televisión abierta nacional presentó un share del 98.1 %, casi la totalidad de la población viendo el partido. Fue el encuentro de Catar 2022 más visto en el país, superando incluso la final de Brasil 2014.

En las redes sociales el partido obtuvo un alcance estimado de 1.7 billones, con casi 1 millón de menciones, durante el transcurso de la final.

En Francia la final también fue récord: se estableció una nueva marca histórica de audiencia de televisión con 24,08 millones de telespectadores, en el canal TF1 que tenía los derechos de retransmisión. En el momento culminante cuando se lanzaban los penaltis a las 18:53 de Francia (17:53 GMT), llegaron a concentrarse delante de la televisión 29,39 millones de personas, según Médiametrie, el organismo de medición de audiencias. Se registró un share del 81 % (personas 4-69) conectadas a TF1, un porcentaje que sube al 86.7 % si solo se tiene en cuenta el grupo de entre 25 a 49 años. El anterior récord de audiencia de televisión en Francia también le corresponde a la selección francesa, el de la semifinal de Alemania 2006 frente a Portugal.

En España (La 1 y Gol Play, 13,0 millones de audiencia media, share de 74.3 %) y México (TV Azteca, 15.3 millones) se registraron también marcas de ratings muy altas, incluso superando a los partidos de las selecciones locales.

Para el Reino Unido la transmisión estuvo a cargo de la BBC One e ITV1, logrando un pico de 20,0 millones de personas, marca histórica para el país, aunque por debajo de los partidos de Inglaterra en la copa.

En Estados Unidos la final se convirtió en la segunda transmisión de fútbol más vista en la historia, con 25,7 millones de personas, sumadas las cadenas Fox Sports —logró el mejor rating alguna vez registrado para la cadena—, Telemundo y Peacock, siendo solo superada por la final 2014.

La transmisión en Australia también significó un gran rating, con casi 1 millón de personas, a pesar de estar programado a las 02:00 de la madrugada en el país oceánico.

Según Kantar Ibope Media, en Latinoamérica el partido se mantuvo por encima de los 40 puntos de rating, con Paraguay y Perú por debajo de la audiencia registrada en Argentina.

La cadena catarí beIN Sports, con una cobertura de más de 20 países entre las regiones de Oriente Medio y Norteamérica, registró un rating de 242.8 millones de personas, casi 90 millones más que la final de 2018. Desde la transmisora también destacaron la emisión en vivo por YouTube, que logró picos de 4.4 millones en la tanda de penaltis.

 Redes sociales 
Durante el partido, además, se registraron varios récords de comunicación: WhatsApp registró la mayor cantidad de mensajes enviados por segundo, con una marca de 25 millones. En Twitter, al momento que Francia empató el marcador (gol de Mbappé, 2:2) se registraron 24.400 tuits por segundo, según Elon Musk. Por último, Sundar Pichai, CEO de Google, indicó que las búsquedas en el servidor registraron el mayor tráfico de su historia —en 25 años— durante la final, sobresaliendo el hashtag #FIFAWorldCup.

Post partido, Lionel Messi posteó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías con el trofeo de campeones, que al cabo de dos días se convirtió en la publicación con más «me gusta» en la historia de la plataforma, superando los 64 millones de corazones, desplazando al segundo lugar al posteo del «Huevo de Instagram», que ostentaba el récord desde 2019. Mark Zuckerberg confirmó la nueva marca a través de su cuenta oficial.

 Repercusiones post-partido 
 Hitos estadísticos 

  es la cuarta selección en ganar un mundial fuera de su continente. Para la Albiceleste es la primera vez que se da fuera del contiente americano.
 Argentina cortó una racha de cuatro campeonatos europeos consecutivos (el último sudamericano había sido  en 2002).
 Primera vez que una selección se consagra campeona del mundo, tras haber obtenido el título posible previo de Copa América. Argentina lo logró en la edición 2021.
 Tercera final que se define por penales. Segunda que pierde Francia por esta vía (la primera fue en 2006, frente a Italia).
 Francia es la tercera campeona defensora que pierde la final de un mundial. Anteriormente sucedió con la Albiceleste'' (campeón en 1986, perdió la final en Italia 1990) y Brasil (campeón de la edición 1994, perdió la definición en Francia 1998). 
 Lionel Messi superó a Lothar Matthäus (25) como jugador con más partidos en mundiales, con 26.
 Messi, además, se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar más de un Balón de Oro: repitió lo logrado en Brasil 2014.
 Messi, con su doblete en la final, también es el único jugador en haber convertido en todas las fases de un mundial.
 Kylian Mbappé igualó la marca de Geoff Hurst al lograr un triplete en una final (Inglaterra 1966). Sumado a su gol de la final de Rusia 2018, se convirtió en el máximo goleador en finales de Copas del Mundo.
 El tercer tanto de Mbappé, 3:3 a los 117', fue el 172.° de Catar 2022, convirtiendo al torneo en el que más goles se marcaron. Superó por uno a Francia 1998 y Brasil 2014.
 Argentina se convirtió en la selección con más victorias en definición por penaltis: seis. Solamente perdió una serie, 2:4 en 2006 frente a los anfitriones de la copa. Registra triunfos 3:2 vs. Yugoslavia y 4:3 vs. Italia (1990), 4:3 vs. Inglaterra (1998), 4:2 vs Países Bajos (2014) y 4:3 vs. nuevamente contra los neerlandeses en esta edición.
 Argentina se convirtió en la selección con más penales otorgados en una edición (cinco).
 Lionel Messi se convirtió en el máximo lanzador de penales por falta en la historia de los mundiales (seis).
 Argentina es el campeón con el rendimiento más bajo en la historia de los mundiales (66.67 %).
 Francia finalizó como la selección con el mejor rendimiento del torneo (76.19 %).

Festejos en Catar 
El partido coincidió con el Día Nacional de Catar, también como el «Día del Fundador», con motivo de conmemorarse la unificación del país en 1878 y marca el día en que el jeque Jassim Bin Mohammad Al Thani sucedió a su padre como líder.

De antemano, estaba planeado que el plantel campeón desfilara por las calles del boulevard de Lusail en un vehículo descapotable, por orden del emir, Tamim bin Hamad Al Thani.

Finalmente, horas después de la consagración, la delegación argentina partió hacia el centro de la ciudad en un colectivo descapotable ploteado con los colores nacionales, entre los que se encontraban también algunos futbolistas que no fueron parte de la plantilla del mundial, pero sí parte del proceso previo, como Sergio Agüero, Giovanni Lo Celso y Nicolás González.

Lionel Messi, capitán argentino, instantes previos a recibir la medalla de campeón y dirigirse a alzar el trofeo, fue felicitado por el presidente de la FIFA y el emir de Catar, que le entregó una «Besht», una especie de túnica negra que utilizan el emir, los ministros y la personas relevantes en el Día Nacional de Catar.

Celebraciones en Argentina 

El plantel argentino arribó a su país en la madrugada del 20 de diciembre, a las 02:24 (UTC-3), tras hacer escala en Roma (Italia) desde Catar. En el Aeropuerto Internacional Ezeiza, los recibió una banda musical y varias autoridades nacionales, que acompañaron al plantel hacia un colectivo descapotable que partió hacia el predio Julio Humberto Grondona, también en Ezeiza. Miles de personas, hasta largas horas de la madrugada, se congregaron sobre la autopista para seguir el camino de los campeones del mundo.

En la noche del 19 de diciembre, el presidente de la Nación Alberto Fernández decretó feriado nacional con motivo de los festejos y la llegada del plantel al país.

En la mañana del 20, comenzó el operativo de traslado de los jugadores, iniciando desde Ezeiza. El plan original era comenzar por autopista Ricchieri, tomar la avenida General Paz, continuar por Lugones hasta llegar a la 9 de Julio y, de ahí, seguir viaje hacia el Obelisco, epicentro nacional de celebraciones. El regreso a Ezeiza estaba pensado por la autopista 25 de Mayo, luego por Dellepiane, y la Ricchieri. Si bien se procuró que se realizara el plan, esta idea finalmente se modificó por motivos de seguridad, ante la atónita multitud que desbordaba las calles.

Según medios argentinos, en las calles de la capital Buenos Aires se congregaron más de 5 millones de simpatizantes, convirtiéndola en la mayor movilización en la historia de Argentina. Debido a la cantidad de gente, que convirtió las principales autopistas de acceso a la ciudad en peatonales, el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió cambiar el plan original, y el plantel —que recorrió poco más de 12 kilómetros en 4 horas— fue trasladado a Parque Roca para ser evacuados en helicópteros. Los vuelos pasaron por cercanías del Centro porteño, Congreso, Casa de Gobierno, y saludaron a las millones de personas en la calle para regresar al predio de Ezeiza.

Sobre el final de la jornada se vivieron incidentes y enfrentamientos entre simpatizantes y fuerzas de seguridad. De acuerdo a voceros del gobierno porteño, los daños a monumentos públicos «son inimaginables», y «peores que los del domingo (día de la final)». Se registraron personas en las alturas del Obelisco, que debieron ser evacuadas y varios heridos por caídas desde semáforos y puentes.

Controversia por supuestas infracciones reglamentarias 
Días después del partido, circularon por varios medios deportivos especializados franceses imágenes del tercer gol de Argentina, donde varios suplentes irrumpieron en el terreno de juego instantes antes de que Lionel Messi anotara. Según la prensa, el gol no debía de convalidarse, pero ni los árbitros ni los asistentes del VAR se percataron y dejaron seguir la jugada. Sin embargo, la acusación se vio fundada erróneamente al citar el reglamento de la liga inglesa. El reglamento FIFA establece que el árbitro debe validar el gol si: la persona extra era una persona externa que no interfería en el juego y si la persona extra era un jugador, sustituto, jugador sustituido o funcionario oficial del equipo que recibió el gol.

En contraposición, medios de otras partes del mundo señalaron que en la jugada del empate en dos de Mbappé, también ocurrió algo similar: se observa a siete jugadores suplentes franceses dentro del campo cuando el delantero puso tablas en el marcador a los 81'. El hecho tampoco recibió sanción alguna. Días después el propio árbitro explicó:

Véase también 
 Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo E, Grupo F, Grupo G, Grupo H
 Octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2022

Notas

Referencias 

Copa Mundial de Fútbol de 2022
2022